Дуа:

 Дуа — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).
 Дуа — в исламе молитва, обращённая к Аллаху, и одно из разновидностей поклонения.
 Дуа, Квадво (род. 1997) — швейцарский футболист ганского происхождения, играющий на позиции полузащитника.
 Дуа, Эммануэль (род. 1976) — ганский профессиональный футболист, который играл на позиции нападающего.